Chronicles: Volume One, de autobiografie van Bob Dylan
 Chronicles (David Arkenstone), een muziekalbum uit 1993 van David Arkenstone
 Chronicles (Free), een muziekalbum uit 2006 van Free
 Chronicles (Jon & Vangelis), een muziekalbum uit 1994 van Jon & Vangelis
 Chronicles (Rush), een muziekalbum uit 1990 van Rush
 Chronicles (Steve Winwood), een muziekalbum uit 1987 van Steve Winwood
 Chronicles (Velvet Underground), een muziekalbum uit 1991 van Velvet Underground
 Chronicles (Paul Young), een postuum uitgebracht muziekalbum uit 2011 van Paul Young
 Chronicles, een tijdschrift van het Rockford Institute
 de Engelse titel van Crónicas, een Mexicaans-Ecuadoraanse film uit 2004
 Chronicles (Magic: The Gathering), een uitbreidingsset voor het spel Magic: The Gathering

Zie ook 
 Chronicle (doorverwijspagina)